Ceylondwergfazant
 Pareldwergfazant
 Rode dwergfazant